Osoby o tym nazwisku:
 Alfons Peeters – belgijski piłkarz
 Bob Peeters – belgijski piłkarz
 Clara Peeters – flamandzka malarka
 Jacky Peeters – belgijski piłkarz